Испания впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1900 году в Париже, пропустив затем три летние Олимпиады, Испания вернулась в олимпийскую семью только в 1920 году на Играх в Антверпене, и с тех пор выступала на всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Берлине в 1936 году. На зимних Олимпийских играх испанские спортсмены дебютировали в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.

Испания однажды сама была хозяйкой летних Олимпийских игр. В 1992 году Олимпиада прошла в Барселоне.

За время выступления на Олимпийских играх испанские спортсмены завоевали 154 олимпийские медали: 45 золотых, 64 серебряных и 45 бронзовых. Практически все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх, больше всего медалей испанцы завоевали в соревнованиях по парусному спорту и велоспорту. 

Национальный олимпийский комитет Испании был образован в 1924 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Испании на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com
 Испания на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Испании